Deméter se refiere a:
 En la mitología griega, Deméter era la diosa de la agricultura.
 En astronomía, (1108) Demeter es un asteroide del cinturón de asteroides.
 También en astronomía, Deméter fue un nombre alternativo de Lisitea, una de las lunas de Júpiter.